Веселівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі.

 Знаменівська сільська рада — , Мінська область, Логойський район
 Знаменівська сільська рада — , Дніпропетровська область, Новомосковський район